Hyldelund ist ein Ort in Lindknud Sogn im Süden von Jütland, Dänemark. 

Hyldelund ist ein dänischer Familienname, Namensträger: 
 Henrik Hyldelund (* 1985), dänischer Triathlet
 Susanne Christina Hyldelund, seit 2020 amtierende dänische Botschafterin in Deutschland